Peter Mandel (* 1941) ist ein deutscher Heilpraktiker.

Leben und Werk 
Mandel hat eine eigene alternativmedizinische Diagnose- und Therapiemethoden entwickelt, die er unter dem Begriff  esogetische Medizin zusammenfasst. Zu ihrer Vermarktung hat er die Esogetics GmbH gegründet. Die Esogetik soll eine Synthese bilden aus Esoterik und Biophysik. Mandel versteht sich selbst als Wissenschaftler und erhebt den Anspruch, dass seine Theorien empirisch nachprüfbar sind. Eine empirische Nachprüfung hat bisher nicht stattgefunden, jedoch haben empirische Studien der einzelnen, hier miteinander kombinierten Methoden keine Wirksamkeit dieser nachweisen können.

Mandel machte zunächst eine Ausbildung als Masseur und arbeitete in der Bäderabteilung einer Klinik in Heidelberg. 1970 begann er eine Ausbildung als Heilpraktiker. Er ist Autor mehrerer Bücher und arbeitet unter anderem mit dem Biophotonen-Forscher Fritz-Albert Popp zusammen. Er ist Präsident der deutschen Kirlian-Gesellschaft, Ehrendoktor der Medicina Alternativa in Alma-Ata, Ehrenmitglied der Akademie für Ganzheitliche Medizin der Grieshaber-Stiftung und Gründungsmitglied der Akademie für Medizin und reformierte Heilweisen in Worms.

Theorien 
1973 entwickelte Mandel ein Verfahren, das er „Energetische Terminalpunkt Diagnose“ (ETD) nennt. Grundlage ist die von ihm modifizierte Kirlianfotografie. Damit soll es möglich sein, Krankheiten in Form von „energetischen Störungen“ wahrzunehmen und darzustellen. Wichtigster Aspekt sind Beziehungen zwischen angenommenen Reflexfeldern der Haut und inneren Körperorganen, analog zu den Grundannahmen der Traditionellen chinesischen Medizin im Zusammenhang mit der Akupunktur.

In der Esogetik will er eine komplizierte Synthese aus über 200 überlieferten und neuen westlichen und östlichen Heiltechniken bilden. In den 1970er Jahren entwickelte er seine Methode der Farbtherapie, die Farbpunktur, bei der Akupunkturpunkte mit farbigem Licht bestrahlt werden und erfand einen Infrarot-Stift für die Behandlung von Schmerzpatienten. In den 1980er Jahren begann seine Zusammenarbeit mit Popp.

Mandel geht davon aus, dass Schwingungsenergie über die Haut aufgenommen und ins Körperinnere geleitet wird. Die Schwingungen des farbigen Lichts beeinflussen angeblich die Eigenschwingung der Körperzellen, erkennbar als Biophotonen-Energie. Krankheit ist nach dieser Theorie der Verlust der Zellen, die eigene Schwingung zu regulieren. Die Farbpunktur soll entsprechende Heilungsimpulse geben.

Schriften 
 Die Akupunkt-Impuls-Therapie, Esogetics 1988
 Praktisches Handbuch der Farbpunktur, Esogetics, 4. Aufl. 2004
 Farben, die Apotheke des Lichtes, 2 Bde., Esogetics, 2001
 Handbuch der Schmerztherapie mit spezifischen Infrarot-Frequenzen, Esogetics, 1994
 Energetische Terminalpunkt-Diagnose, Esogetics, 1990

Weblinks 
 
 Ausführlicher Bericht über Peter Mandel

Heilpraktiker
Deutscher
Geboren 1941
Mann